Karl av Navarra kan syfta på bland andra:

 Karl I av Navarra, kung 1322–1328
 Karl II av Navarra, kung 1349–1387
 Karl III av Navarra, kung 1387–1425
 Karl IV av Navarra, titulärkung 1441–1461